Чирчир — кенийская фамилия. Известные носители:
 Чирчир, Абрахам — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Чирчир, Аггрей — кенийский бегун на средние дистанции.
 Чирчир, Андерсон — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Чирчир, Гидеон — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Чирчир, Дэвид — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Чирчир, Корнелиус — кенийский бегун на средние дистанции.
 Чирчир, Майкл — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Чирчир, Маргарет — кенийская бегунья на средние дистанции.
 Чирчир, Нельсон — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Чирчир, Роберт — кенийский бегун на средние дистанции.
 Чирчир, Селина (род. 1968) — кенийская бегунья на средние дистанции.
 Чирчир, Филип — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Чирчир, Хенри — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Чирчир, Хоси — кенийский бегун на средние дистанции.
 Чирчир, Эммануэль — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Чирчир, Эрактус — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Чирчир, Эрик — кенийский бегун на длинные дистанции.